Eugène Leygue (1813-1877), peintre français ;
 François Leygue (1846-1925), vice-amiral français ;
 Georges Leygues (1857-1933), homme politique français ;
 Honoré Leygue (1856-1940), député, sénateur ;
  :
 Louis Leygue (1891-1979), sénateur français ;
 Louis Leygue (1905-1992), graveur et sculpteur français ;
 Paul Leygue (1883-1954), homme politique français ;
 Raymond Leygue (1850-1929), homme politique français, député, sénateur.